KHR kan stå för: 

 KHR arkitekter – ett danskt arkitektkontor
 KHR – valutakoden ISO 4217 för (khmer រៀល, symbol ៛), valutan i Kambodja, se Riel
 KHR  – IATA:s flygplatskod för en flygplats i Kharkhorin, Mongoliet, se Kharkhorin Airport